Parapatraites diabolus är en ringmaskart som beskrevs av Alfred Eisenack 1981. Parapatraites diabolus ingår i släktet Parapatraites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
diabolus